Tandkardinal (Piranga lutea) är en fågel i familjen kardinaler inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln delas upp i sex underarter med följande utbredning:
 P. l. testacea – Costa Rica och Panama
 P. l. lutea – sydvästra Colombia till västcentrala Bolivia
 P. l. desidiosa – västcentrala Colombia
 P. l. toddi – centrala Colombia
 P. l. faceta – Trinidad, norra Colombia och nordvästra Venezuela
 P. l. haemalea – södra Venezuela, Guyana och norra Brasilien

Systematiken kring arten är omstridd. Den behandlas ofta som en del av tegelröd kardinal, bland annat av IUCN. Andra, som Clements et al 2017,  behandlar dem båda som del av Piranga flava.

Status 
IUCN erkänner den inte som god art, varför dess hotstatus inte bedömts.

Referenser

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Kardinaler (familj)
Fåglar i neotropiska regionen